Убийца поневоле:
 Убийца поневоле — советский художественный фильм 1990 года (Узбекфильм).
 Убийца поневоле — роман Александры Марининой.
 Каменская. Убийца поневоле — российский фильм по книге Марининой.